

Cinema 
Gioco mortale - Manhattan Project – film del 1986 diretto da Marshall Brickman

Musica 
The Manhattan Project – gruppo musicale formato nel 1989 da Wayne Shorter, Michel Petrucciani, Stanley Clarke, Lenny White, Gil Goldstein e Pete Levin
Manhattan Project – album di Dizzy Reece del 1978
Manhattan Project – singolo dei Rush del 1985

Storia 
Manhattan Project – progetto di ricerca e sviluppo che produsse le prime bombe atomiche durante la Seconda guerra mondiale

Videogiochi 
Duke Nukem: Manhattan Project – videogioco del 2002

Pagine correlate 
The Manhattan Project